

Перечень самолётов, использовавшихся Царством Болгария в Балканских войнах 

(*) Самолёт французской конструкции, изготавливался в России по лицензии.

Тактико-технические данные самолётов, использовавшихся Царством Болгария в Первую мировую войну

Перечень самолётов, поставленных в Царство Болгария между двумя мировыми войнами

Перечень самолётов, произведённых в Болгарии 1924—1939

Перечень самолётов, полученных Царством Болгария в 1940—1946

Примечания

Внешние ссылки 

Военно-воздушные силы Болгарии
Военно-воздушные силы исторических государств